Никейская митрополия () — православная епархия Константинопольской православной церкви с центром в городе Никея в Турции.

История 
В 325 году в Никее проходили заседания Первого Вселенского собора, а в 787 году — Седьмого Вселенского собора.

Никейская митрополия оставалась значительным центром Константинопольского патриархата до завоевания его турками-османами в 1331 году, после чего христианское население в епархии стало быстро уменьшалься из-за бегства греческого населения и исламизации остальных. В результате епархиальный центр был перенесён в Киос. Митрополия оставалась действующей до Малоазийской катастрофы и последовавшего за ней насильственного обмена населением между Грецией и Турцией в начале 1920-х. После этого кафедра фактически прекратила своё существование и перешла в разряд титулярных.

Митрополиты 
  (325—355) арианин
 Христ (325—329)
 Евгений (355—370) арианин
 Ипатий I (370—380) арианин
 Дорофей (381)
 Анастасий I (451), титулярный митрополит
 Пётр I (458—459)
 Анастасий II (518—536)
 Стефан (553)
 Феофил (к. VI — н. VII в.)
 Константин I (VII в.)
 Фотий (680—681)
 Георгий I (691)
 Анастасий III (к. VII — н. VII в.)
 Ипатий II (787)
 Ингер (к. VIII — н. IX в.)
 Пётр II (812—827)
 Феофан I Начертанный (843—845)
 Игнатий Диакон (845—847)
 Никифор (847—858)
 Иоанн I (858—867)
 Никифор (867—877), второй раз
 Амфилохий (877—878)
  (878—880)
 Феодор I (н. X в.)
 Александр (925—935)
 Игнатий (935—945)
 Даниил I (сер. X в.)
 Феодор II (956)
 Косма (н. XI в.)
 Константин II (1027)
 Никита (н. XII в.)
 Евстратий (1092—1117)
 Лев (1144—1155)
 Георгий II (1166—1173)
 Николай (1177)
 Герасим I (XIII в.)
 Феофан II (1261—1283)
 Арсений I (1301—1313)
 Петр III (1315—1318)
 Каллистрат (1327)
 Манассий (1355—1362)
 Феофан III (1366—1380)
 Алексий (1380—1393)
 Георгий III (1393—1403)
 Виссарион (Бессарион) (1437—1439)
 Неофит (1439—1450)
 Ставракий (1450)
 Афанасий (1528)
 Кирилл (1572—1579)
 Парфений (1606—1621)
 Порфирий I (1624—1640)
 Порфирий II (1640—1651)
 Григорий II (1653—1655)
 Нафанаил (1657)
 Филофей (1662)
 Григорий III (1667)
 Дамаскин (1667—1671)
 Мефодий (1672)
 Софроний I (1687)
 Никодим (1691—1700)
  (1712 — 25 февраля 1714)
 Герасим II (1717—1728)
 Каллиник I (1728—1748)
 Иеремия (1763—1766)
 Арсений II (1766—1780)
 Анфим (1780—1783)
 Гавриил (1783—1792)
 Каллиник II (сентября 1792 — 17 июня 1801)
 Даниил II (июнь 1801—1809)
 Иоаникий (март 1811 — июнь 1817)
 Макарий (июнь 1817 — апреля 1821)
 Иерофей Фессалиец (апреля 1821 — 29 октября 1825)
 Иосиф II (октябрь 1825—1859)
 Иоанникий (Константинидис) (1859 — 12 мая 1878)
 Софроний II (Христидис) (12 мая 1878 — 14 ноября 1880)
 Иероним (Горгиас) (11 января 1890 — 13 мая 1897)
 Софроний II (Христидис) (29 мая 1897 — 22 мая 1902), второй раз
 Иероним (Горгиас) (22 мая 1902 — 30 марта 1910), второй раз
 Василий (Георгиадис) (13 мая 1910 — 13 июля 1925)
 Вениамин (Кириаку) (21 июля 1925 — 21 октября 1933)

Титулярные старцы-митрополиты 
 Иоанн II (Ринне) (30 сентября 2001 — 1 июля 2010)
 Константин III (Харисиадис) (29 августа 2011 — 8 апреля 2021)

Литература

Ссылки